Borrmann ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Borrmann ist eine Variante zu Bornmann und ein Wohnstättenname.

Namensträger 
 Dagmar Borrmann (* 1955), deutsche Dramaturgin, Theaterwissenschaftlerin und Publizistin
 Detlef Borrmann (* um 1938), deutscher Rechtsanwalt und Staatssekretär
 Elmar Borrmann (* 1957), deutscher Fechter
 Fritz Borrmann (1869–1942), deutscher Unternehmer und Politiker (Wirtschaftspartei), MdR
 Gerhard Borrmann (1908–2006), deutscher Physiker
 Günter Borrmann (1926–2017), deutscher Sportwissenschaftler und -funktionär
 Gustav Borrmann (1895–1975), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus und Oberst und Abteilungsleiter im MfS
 Hermann Borrmann (1911–1998), deutscher Pädagoge, Archivar und Autor
 Ina Borrmann (* 1969), deutsche Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Jens Borrmann (* 1974), deutscher Cross-, Langstrecken- und Marathonläufer
 Jörg Borrmann (* 1975), deutscher Zauberkünstler und Magier
 Karl Borrmann (1914–1992), deutscher Jurist
 Klaus Borrmann (* 1936), deutscher Forstmann, Heimatforscher und Autor
 Martin Borrmann (1895–1974), deutscher Schriftsteller
 Max Borrmann (1848–1930), deutscher Gutsbesitzer und Politiker
 Mechtild Borrmann (* 1960), deutsche Schriftstellerin
 Richard Borrmann (1852–1931), deutscher Architekt, Archäologe und Hochschullehrer
 Raimund Borrmann (* 1960), deutscher Politiker
 Robert Borrmann (1870–1943), deutscher Pathologe
 Rolf Borrmann (1928–2007), deutscher Pädagoge, Sexualaufklärer und Fechtsportfunktionär
 Stefan Borrmann (* 1974), deutscher Sozialwissenschaftler
 Stephan Borrmann (* 1959), deutscher Meteorologe
 Ulrich Borrmann (* 1956), deutscher Radrennfahrer

Weblinks 
 

Familienname
Deutscher Personenname
Wohnstättenname